Това е непълен списък на археологическите обекти в Крушевско, Северна Македония.

Бележки 

 
Община Крушево
Община Пласница
Община Кривогащани
Община Демир Хисар